Aregger est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1930-), instrumentiste, compositeur et chef d'orchestre ;
 Marcel Aregger (1990-), coureur cycliste suisse ;
  (1931-), homme politique suisse.

Patronyme suisse